Kupe (mitología maorí), en la mitología maorí de algunas tribus, un personaje que participó en el descubrimiento polinesio de Nueva Zelanda.
 Kupe, alimento muy común en todo el Oriente Medio y parte del Cáucaso así como en Armenia
 Kupe-Manenguba, departamento de la región Sudoeste de Camerún.